Weinstraße 31 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Weinstraße 31 (Deidesheim)
 Weinstraße 31 in  Wachenheim an der Weinstraße, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wachenheim an der Weinstraße #Einzeldenkmäler